Aquitània, regió administrativa al sud-oest de França, dins de part de Gascunya, el Bearn i l'Iparralde i que comprèn els departaments de Dordonya, Gironda, Landes, Olt i Garona i Pirineus Atlàntics 
 Aquitània - Llemosí - Poitou-Charentes o Nova Aquitània, regió administrativa del Migdia francès creada el 2014, que compren 12 departaments, i resulta de la fusió de les antigues regions del Aquitània, Llemosí i Poitou-Charentes 
 Aquitania Tertia, província romana creada al segle II que va tenir com a capital Elusa o Eause
 Ducat d'Aquitània, jurisdicció feudal de França
 Regne d'Aquitània, regne franc establert a la regió d'Aquitània en l'edat mitjana en dos períodes diferents no successius compostos per un breu període en època merovíngia (628-632) i posteriorment en època carolíngia (781 - 884)
 Gàl·lia Aquitània o Aquitània Primera, província romana creada el 27 aC amb capital a Burdigala (Bordeus)